Йотунхеймен или Ётунхеймен:
 Йотунхеймен () — горный массив на юге Норвегии, является частью Скандинавских гор.
 Йотунхеймен () — национальный парк в центральной части южной Норвегии, в горном массиве Йотунхеймен.

См. также 
 Ётунхейм () — один из девяти миров в германо-скандинавской мифологии, земля, населённая великанами-ётунами.